Kenali (Buay Sandang Aji), een plaats in Indonesië
Kenali (Belalau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing